Landsbygdens folk kan avse:

 Landsbygdens Folk – finlandssvensk veckotidning för landsbygdsfrågor
 Riksförbundet Landsbygdens folk – intresseorganisation för Sverige jordbrukare 1929–1979, gav 1930–1937 ut dagstidningen Landsbygdens folk